Брук Морио (; урождённая Бьюзи (); род. 14 июня 1978), известная под псевдонимом Диабло Коди () — американская писательница и продюсер.

Жизнь и карьера 
Свой псевдоним ( — «дьявол») Коди создала во время поездки с мужем через город Коди в штате Вайоминг, слушая песню El Diablo группы Arcadia.

Диабло Коди впервые получила известность в качестве стриптизёрши благодаря своему откровенному блогу Pussy Ranch Blog и мемуарам Candy Girl — A Year in The Life of an Unlikely Stripper, опубликованным в 2006 году. Коди стала всемирно известна после написания сценария к фильму «Джуно»: в 2008 году сценаристка получила «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

Личная жизнь 
В 2004—2007 годы была замужем за музыкантом Джоном Хантом.

С лета 2009 года замужем во второй раз за продюсером Дэниелом Морио. У них есть трое детей.

Фильмография

Примечания 

Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Спутник»
Артисты, известные под псевдонимами
Лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Шоураннеры
Стриптизёрши
Выпускники Айовского университета